Ивантер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Ивантер, Алексей Ильич (род. 1961) — русский поэт, сын И. Г. Ивантера.
 Ивантер, Беньямин Абрамович (1904—1942) — советский писатель.
 Ивантер, Виктор Викторович (1935—2019) — советский и российский экономист.
 Ивантер, Илья Григорьевич (род. 1930) — советский физик-ядерщик, доктор физико-математических наук (1971), двоюродный брат Б. А. Ивантера.
 Ивантер, Нина Абрамовна (1910—2000) — русский писатель, сестра Б. А. Ивантера.
 Ивантер, Эрнест Викторович (род. 1935) — советский и российский зоолог и эколог, доктор биологических наук, брат В. В. Ивантера.